Stacy har flera betydelser:

Stacy (artist) (1990), sångerska från Malaysia
Stacy (dator) – en bärbar dator från Atari